Pochodzący z języka łacińskiego termin plebs odnosi się do:

 plebejuszy w starożytnym Rzymie (w czasach Republiki)
 plebsu, niższej warstwy społecznej w Cesarstwie Rzymskim (dzieli się na miejski, wiejski; prawa i inne patrz: plebejusze)
 plebsu miejskiego, warstwy społecznej w miastach średniowiecznych i wczesnonowożytnych

Tytuły dzieł 
 Plebs – brytyjski serial telewizyjny